Milán o Milan se puede referir también a:

Lugares

Canadá 
Milan (Quebec), villa en Canadá

Colombia 
 Puerto Milán, un municipio.

Estados Unidos 

 Milan (Georgia)
 Milan (Illinois)
 Milan (Indiana)
 Milan (Kansas)
 Milan (Míchigan)
 Milan (Minnesota)
 Milan (Misuri)
 Milan (Nuevo Hampshire)
 Milán (Nuevo México)
 Milan (Nueva York)
 Milan (Ohio)
 Milan (Tennessee)
 Milan (Washington)

Italia 
 Milán, la capital de la provincia de Milán en Italia.
 El Ducado de Milán, un histórico estado al norte de Italia.

Personas 
 Luis de Milán, compositor y vihuelista español del Renacimiento.

Otros usos 
 AC Milan, un club de fútbol italiano.
  FC Inter de Milán, un club de fútbol italiano.
  Milan
 MILAN, misil antitanque filoguiado franco-alemán.
 Goma MILAN, marca de gomas de borrar.
 Milan (nombre), nombre propio eslavo.
 Milan (película)
 Milan Entertainment, productora independiente.
 Milan Records, disquera.
 Milan (aka The Leather Boy), musical neoyorquino de la década de los años 1960.